

Sigle 
 Open Gaming License – licenza open content per giochi di ruolo
 Open Graphics Library – application programming interface per computer grafica

Codici 
 OGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ogle (Guyana)

Religione 
 Osservatorio giuridico-legislativo – organo della Chiesa cattolica italiana

Altro 
 OGL – targa automobilistica di Głubczyce (Polonia)